Ersmark kan syfta på:

 Ersmark, Umeå kommun – en tätort i Umeå kommun
 Ersmark, Skellefteå kommun – en tätort i Skellefteå kommun